PAE Iraklis 1908 – klub piłkarski
 Iraklis Saloniki – żeński klub siatkarski
 Iraklis Saloniki – męski klub siatkarski